Miejscowości w Polsce: 
 Szadek – miasto w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Szadek 
 Szadek – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Blizanów 
 Szadek – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Ceków-Kolonia
 Szadek – osada leśna w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Łask
 Szadek – osada w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Szadek.

 Szadek – zniesiona kolonia wsi Szadek położona w województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim, w gminie Blizanów
 Szadek – stacja kolejowa w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Szadek.